Метопа может означать:

 Метопа — элемент фриза дорического ордера.
 Метопа (нимфа) — в греческой мифологии речная нимфа.
 Метопи — остров.